Mirafiori – territorio a sud di Torino
 Mirafiori Nord e Mirafiori Sud – quartieri rispettivamente a sud-ovest e sud-sud-ovest della periferia torinese
 Borgata Mirafiori – storica borgata nel secondo quartiere succitato
 Fiat Mirafiori – comprensorio industriale della FIAT a Torino
 Aeroporto di Torino-Mirafiori – aeroporto cittadino operativo dal 1910 al 1945